Macrocyclops annulicornis – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tych skorupiaków została opublikowana w 1838 roku przez niemieckiego przyrodnika Carla Ludwiga Kocha.

Przypisy 

Macrocyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1838 roku